Pehlivanköy bezeichnet:
 Pehlivanköy (Stadt), eine Stadt in der Türkei, zugleich Kreisstadt von:
 Pehlivanköy (Landkreis)